Schiaparelli ist der Familienname folgender Personen:

 Celestino Schiaparelli (1841–1919), italienischer Arabist
 Elsa Schiaparelli (1890–1973), italienisch-französische Modeschöpferin 
 Ernesto Schiaparelli (1856–1928), italienischer Ägyptologe
 Giovanni Schiaparelli (1835–1910), italienischer Astronom
 Luigi Schiaparelli (1871–1934), italienischer Paläograf und Diplomatiker

Benannt nach Giovanni Schiaparelli sind:

 Schiaparelli (Mondkrater)
 Schiaparelli (Marskrater)
 Schiaparelli (Marslander)
 (4062) Schiaparelli, ein Asteroid des Hauptgürtels